Okręty podwodne US Navy o nazwie USS  "Stingray":
Pierwszy "Stingray" (Submarine No. 13) był okrętem typu C, który później został przemianowany na "C-2".
Trzeci "Stingray" (SS-186) był okrętem typu Salmon, który służył podczas II wojny światowej.

Fikcyjny trzeci "Stingray" - okręt dieslowsko-elektryczny "Stingray" (SS-161) wystąpił w komedii Nagi peryskop z roku 1996.
Stingray